Sagatta (ou Sagata) peut désigner :
Sagatta Dioloff, une localité de la région de Louga (Sénégal), dans le département de Linguère
Sagatta Gueth, une autre localité de la région de Louga (Sénégal), dans le département de Kébémer